Атлетски супер гран при Катара 2014. одржан је 9. маја 2014. на стадиону Спортског центра Катар у Дохи (Катар). Ово је први од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2014.

Значајнији детаљи такмичења 
Кенијка Хелен Обири победница трке на 3.000 метара побољшала афрички рекорд на отвореном за жене који је држала Етиопљанка Месерет Дефар од 2007.. Руски скакач увис Иван Ухов је у свом првом покушају на висини од 2,41 цм, поправио је лични рекорд за 2 центиметра постављен 2012., постао трећи најбољи скакач увис на отвореном, свих времена иза Хавијера Сотомајора (2,45) и Патрика Сјеберга (2,42), а заједно са Игором Паклином и Богданом Бондаренком (2,41).

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

200 м 
Ветар -0,2 м/с

400 м

1.500 м

110 м препоне 
Ветар -0,5 м/с

3.000 м препреке

Скок удаљ

Скок увис

Бацање диска

Жене

100 м 
Ветар -0,8 м/с

800 м

3.000 м

400 м препоне

Скок мотком

Троскок

Бацање кугле

Бацање копља

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења сајт ИААФ

Атлетски супер гран при Катара
ИААФ Дијамантска лига 2014.